

Geografia 
 San Genesio Atesino – comune italiano in provincia di Bolzano
 San Genesio ed Uniti – comune italiano in provincia di Pavia
 San Genesio – frazione di Fabbrico in provincia di Reggio nell'Emilia

 San Genesio – sito archeologico in provincia di Pisa
 San Genesio – frazione di Castagneto Po in provincia di Torino

Santi 
 San Genesio di Roma – santo e martire sotto Diocleziano, celebrato il 25 agosto
 San Genesio di Arles – vescovo, santo e martire sotto Diocleziano, celebrato il 25 agosto
 San Genesio di Brescello – vescovo e santo di Brescello, celebrato il 25 agosto
 San Genesio di Lione – vescovo e santo di Lione, celebrato il 3 novembre
 San Genesio di Thiers – santo e martire di Thiers, celebrato il 28 ottobre
 San Genesio di Clermont – vescovo di Clermont e santo, celebrato il 3 giugno

Pagine correlate
Genesio (disambigua)